Булкин — русская фамилия; женская форма Булкина.

Известные носители 
 Булкин, Алексей Алексеевич — советский конструктор-оружейник.
 
 Булкин, Валентин Александрович (1937—2016) — советский искусствовед, исследователь древнерусского искусства.
 Булкин, Василий Александрович (1945—2017) — российский историк и археолог.
 Булкин, Григорий Лаврентьевич (1902—1990) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Булкин, Иван Гурьянович (1912—1943) — участник Великой Отечественной войны.

См. также 
 Горшков, Иван Иванович — партийный псевдоним «Булкин».